Дзержинська — назви станцій метро у різних містах:
 «Дзержинська» в Москві до 1990 року
 «Дзержинська» у Харкові до 1994 року
 «Дзержинська» у Києві до 1993 року
 «Дзержинська» у Кривому Розі до 2016 року
 «Дзержинська» у Новосибірську (будується).